The Detective's Dog – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Detective's Dog – film del 1912 diretto da Alice Guy